

Корчувка — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Корчувка — село в гміні Ольшанка Лосицького повіту Мазовецького воєводства